Râul Canciu se poate referi la:

 Râul Canciu, Prigoana
 Râul Canciu, Valea Mare

Toponime românești